Garbatka-Letnisko est le nom :

 de la gmina de Garbatka-Letnisko, dans le powiat de Kozienice, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Garbatka-Letnisko, chef-lieu de cette gmina